The Chorus Girl – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph
The Chorus Girl – cortometraggio del 1912 diretto da Phillips Smalley